replika – duplikat, kopia
 Replika – dwumiesięcznik o tematyce LGBT
 Wydawnictwo Replika

Zobacz też 
 replika → odpowiedź